Olbicella – torrente tributario dell'Orba. 
Olbicella – genere di madrepore della famiglia Merulinidae